Die Spielzeit 1953/54 war die 5. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 6 Teams eine Runde zu je 5 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

4. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1953_1954
Handballsaison 1953/54